Дунайка — топоним:

Россия 
 Дунайка — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Дунайка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Дунайка — железнодорожная станция в Ярославле.

Реки 
 Дунайка — река в Белореченском районе Краснодарского края.
 Дунайка — река в Верхнесалдинском городском округе Свердловской области.
 Дунайка — река в Шумячском районе Смоленской области.
 Дунайка — малая река Ярославля.

Украина 
 Дунайка — село в Сквирском районе Киевской области.